Об'єкти NGC
Малий Кінь (сузір'я)
Галактики